San Lazzaro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Lazzaro di Savena, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 San Lazzaro (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 San Lazzaro (ort i Italien, Marche), Provincia di Pesaro e Urbino, 

Robotskapade Italienförgreningar